monte-altensi – abitanti di Barão de Monte Alto
monte-altensi – abitanti di Monte Alto (Brasile)
monte-altensi – abitanti di Montes Altos
monte-altensi – abitanti di Palmas de Monte Alto